Максюта Анатолий Аркадьевич (, род. 15 июня 1963) — украинский государственный деятель.

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины (5 апреля 2012 — 16 октября 2014). Координатор деятельности Украины в реализации Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона (с 30 января 2013 года).

Возглавлял Комиссию по проведению реорганизации Министерства экономики Украины. Исполняющий обязанности министра экономического развития и торговли Украины.

Биография 
Родился 15 июня 1963 года в селе Казачки Летичевского района Хмельницкой области. В 1984 — 1986 годах служил в Советской армии.

Образование 
 В 1984 году окончил Тернопольский финансово-экономический институт (специальность — «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»).
 В 1994 году окончил Института государственного управления и самоуправления при Кабинете Министров Украины по специальности «Государственное управление», квалификация «Магистр государственного управления».

Государственная деятельность

Местное самоуправление 
 1984—1984: старший экономист финансового отдела исполкома Черняховской районного Совета народных депутатов Житомирской области.
 1986—1987: экономист, заместитель заведующего — начальник инспекции госдоходов финансового отдела исполкома Черняховской районного Совета народных депутатов Житомирской области.
 1987—1988: заведующий отделом комплексного экономического и социального развития исполкома Черняховской районного Совета народных депутатов Житомирской области.
 1988—1990: заведующий финансовым отделом исполкома Лугинской районного Совета народных депутатов Житомирской области.
 1990—1993: заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления исполкома Житомирского областного Совета народных депутатов.
 1993—1993: заместитель начальника — начальник отдела финансов местного хозяйства, денежного обращения и ценных бумаг финансового управления исполкома Житомирского областного Совета народных депутатов.

Правительственная деятельность

Финансы 
 1994—1995: заместитель начальника Главного бюджетного управления — начальник отдела по вопросам территориальных бюджетов.
 1995—1996: начальник Главного бюджетного управления, член коллегии Министерства финансов Украины.
 1996—1997: первый заместитель начальника Главного бюджетного управления Министерства финансов Украины.
 1997—2000: начальник Главного бюджетного управления Министерства финансов Украины.
 2000—2001: начальник Департамента по бюджету Министерства финансов Украины.
 30 августа 2001 — 30 января 2002: первый заместитель Государственного секретаря Министерства финансов Украины.
 30 января 2002 — 12 февраля 2003: Государственный секретарь Министерства финансов Украины.
 12 февраля 2003 — 25 марта 2003: первый заместитель Государственного секретаря Министерства финансов Украины (повторно).
 28 марта 2003 — 2005: советник Президента Украины.
 8 февраля 2005 — 27 декабря 2005: первый заместитель Министра финансов Украины (Виктора Пинзеника, вел бюджетную политику).

Экономика 
 27 декабря 2005 — середина марта 2007, январь 2008 — 28 декабря 2010: первый заместитель министра экономики Украины.
 Возглавлял Комиссию по проведению реорганизации Министерства экономики Украины.
 28 декабря 2010 — 30 июня 2011: заместитель министра экономического развития и торговли Украины.
 22 июня 2011 — 11 июля 2011: Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с международными финансовыми организациями и привлечения международной технической помощи.
 8 июля 2011 — 5 апреля 2012: советник Президента Украины — руководитель Главного управления по вопросам реформирования социальной сферы Администрации Президента Украины.
 С 5 апреля 2012 года — первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины.
 3 декабря 2012 — 24 декабря 2012 — и. о. министра экономического развития и торговли Украины.

Международная деятельность 
 С 19 октября 2012 года — представитель Украины в Ассамблее Вкладчиков, глава группы представителей Украины в Координационной Группе Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р).
 С 28 января 2013 года — глава Межправительственной украинско-марокканской комиссии по вопросам торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, Межправительственной украинско-латвийской комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества и Украинско-мексиканской межправительственной комиссии.
 С 30 января 2013 года — координатор деятельности Украины в реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона.

Награды 
 Почетная грамота Кабинета министров Украины (1999).
 Заслуженный экономист Украины (2008).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины
 Текст Указа Президента Украины № 245/2012 «О назначении А.Максюты первым заместителем Министра экономического развития и торговли Украины»
 Биография на сайте ИА «Минпром»
 Президент назначил Анатолия Максюту первым замминистра экономического развития и торговли
 Анатолий Максюта о роли науки в регулировании экономики в эфире Первого Национального телеканала Украины
 Анатолий Максюта будет координировать деятельность Украины в реализации Стратегии ЕС для Дунайского региона

Советники Президента Украины
Награждённые Почётной грамотой Кабинета Министров Украины
Заслуженные экономисты Украины
Выпускники Тернопольского национального экономического университета
Люстрированные на Украине
Заместители министров Украины